Viella (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Viella (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje